Ховалыг — тувинская фамилия. Известные носители:
 Ховалыг, Артык Хом-Оттуковна (род. 1951) — поэтесса, прозаик, переводчик.
 Ховалыг, Владислав Товарищтайович (род. 1967) — российский государственный деятель,  Главы Республики Тыва с 2021 года.
 Ховалыг, Кайгал-оол Ким-оолович (род. 1960) — народный хоомейжи республики Тува, вокалист группы Хуун-Хуур-Ту.
 Ховалыг, Маадыр-оол Бартыштанович (род. 1947) — тувинский прозаик, переводчик, публицист, альпинист, общественный деятель.